Op de 89e vrouweneditie van het US Open in 1975 speelden de vrouwen in het dubbelspel van 27 augustus tot en met 7 september 1975.

Toernooisamenvatting 
Het eerste reekshoofd, Chris Evert en Martina Navrátilová, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitge­scha­keld door titel­verdedigsters Rosie Casals en Billie Jean King.

Het als derde geplaatste duo Margaret Court en Virginia Wade won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als vierde geplaatste Amerikaanse koppel Rosie Casals en Billie Jean King in drie sets, met een tiebreak in de derde set. Het was hun achttiende gezamen­lijke titel, waarvan vier op de grandslamtoernooien.

De Belgische Michèle Gurdal speelde samen met Donna Ganz uit de Verenigde Staten – zij verloren al hun openingspartij.

De Nederlandse Betty Stöve en Française Françoise Dürr vormden het tweede reekshoofd – zij bereikten de halve finale, waarin zij verloren van de latere winnaressen. Voor haar landgenote Tine Zwaan en de Argentijnse Raquel Giscafré viel het doek na de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Toernooischema WTA (pag. 2)
 Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1975